Voici la liste des planètes mineures numérotées de 350001 à 351000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 350001 à 351000

350001-350100

350101-350200

350201-350300

350301-350400

350401-350500

350501-350600

350601-350700

350701-350800

350801-350900

350901-351000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000